Дэвид Робертсон (): Робертсон, Дэвид (1869—1937) — английский гольфист.
 Робертсон, Дэвид (род. 1958) — американский дирижёр.
 Робертсон, Дэвид (род. 1968) — шотландский футболист.